«Sand In My Shoes» () ― четвертый и последний сингл со второго альбома Дайдо Life for Rent. Он занял 29-е место в UK Singles Chart и достиг 1-й строчки в американском чарте Hot Dance Club Songs.

Музыкальный клип
Клип на песню представляет собой сюжет песни, с сюрреалистическими и символическими образами пляжного города. Режиссером фильма выступил Алекс Де Ракофф, а возлюбленного Дайдо сыграл Эрик Феллоуз.

Трек-лист

UK CD single
 "Sand in My Shoes" (album version)
 "Sand in My Shoes" (Dab Hands Baleria Injection Mix)
 "Sand in My Shoes" (Beginerz Vocal Mix)
 "Sand in My Shoes" (Steve Lawler We Love Ibiza Mix)
 "Sand in My Shoes" (Rollo & Mark Bates Mix)

UK 12-inch vinyl
 "Sand in My Shoes" (Above & Beyond's UV Mix) – 9:48
 "Sand in My Shoes" (Filterheadz Mix) – 8:15

European CD single
 "Sand in My Shoes" (album version) – 4:59
 "Sand in My Shoes" (Dab Hands Baleria Injection Mix) – 6:18
 "Sand in My Shoes" (Beginerz Vocal Mix) – 8:07
 "Sand in My Shoes" (Rollo & Mark Bates Mix) – 8:07

US promotional 2×12-inch vinyl
A. "Sand in My Shoes" (Hani Num Sound Mix) – 9:37
B. "Sand in My Shoes" (Above & Beyond Mix) – 9:01
C. "Sand in My Shoes" (Rollo & Mark Bates Mix) – 8:07
D. "Don't Leave Home" (G&D Remix) – 9:46

US promotional 3×12-inch vinyl
A. "Sand in My Shoes" (Hani Num Sound Mix) – 9:37
B. "Sand in My Shoes" (Above & Beyond Mix) – 9:01
C. "Sand in My Shoes" (Filterheadz Mix) – 8:15
D. "Sand in My Shoes" (Steve Lawler We Love Ibiza Mix) – 11:25
E. "Sand in My Shoes" (Rollo & Mark Bates Mix) – 8:07
F. "Don't Leave Home" (G&D Remix) – 9:46

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Песни 2003 года
Синглы 2004 года
Синглы Arista Records
Песни, написанные Риком Ноуэлсом
Песни Дайдо